Les Gorilles (1964) - Franse film uit 1964
 Les Gorilles (2015) - Franse film uit 2015